MWM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Windom Airport minnesota (Stati Uniti)
 Motif Window Manager – Window Manager per l'X Windows System